Зало́жница может означать:
 Заложница — человек, женского пола, захваченный с целью заставить кого-либо (родственников заложника, представителей власти или тому подобное) совершить определённые действия или воздержаться от совершения определённых действий ради освобождения заложника, недопущения его убийства или нанесения серьёзного вреда его здоровью.

Кинематограф 
 Заложница — фильм, криминальная драма режиссёра Сергея Ашкенази 1990 года.
 Заложница — киносерия, включает в себя кинотрилогию и телесериал.
 Заложница — фильм, боевик режиссёра Пьера Морела 2008 года.
 «Заложница 2» и «Заложница 3» — сиквелы боевика 2008 года.
 Заложница — шпионский телесериал, созданный Люком Бессоном.

См. также 
 Заложница: История Кристины Мареш — фильм 1983 года.
 Заложник (значения)
 Заложники (фильм)